Евгений Валерианович Гропянов (24 октября 1942, д. Авдотьинка, Шиловский район, Рязанская область, РСФСР — 5 декабря 2010, Петропавловск-Камчатский, Российская Федерация) — книжный редактор, писатель, историк, член Союза писателей СССР, России (1980).

Биография 
На Камчатке проживал с 1951 года. В 1966 году окончил Камчатский государственный педагогический институт.

 В 1966—1968 годах работал в газете «Камчатский автомобилист».
 1968—1995 гг. — редактор Камчатского отделения Дальневосточного книжного издательства.
 С 1995 года работал в издательских центрах «Камчатская книга», «Камчатский печатный двор», являлся директором издательства «Новая книга».
 С 2001 г. — председатель Камчатской писательской организации Союза писателей России.

Начал публиковаться в периодической печати Камчатки с 1963 года. Основная тема творчества — история Камчатки XVII—XVIII веков. Автор книг «Атаман» (1973, 1997), «За переливы» (1978), «В Камчатку» (1982, 1990), «Ступай и исполни» (2002), «Писатели Камчатки» (2005); составитель (совместно с А. Г. Гропяновой) хрестоматии «Литература родного края» (1999). Произведения Гропянова публиковались в журнале «Дальний Восток», литературно-художественном сборнике «Камчатка» и многих других.

Внёс значительный вклад в развитие литературно-краеведческой науки о Камчатке. С 1977 по 1995 год подготовил к изданию около 20-ти литературно-художественных сборников «Камчатка», серию историко-краеведческого альманаха «Норд-Ост», пять выпусков документально-исторического журнала «Неизвестная Камчатка» и другие. С 1993 года возглавлял школу молодых литературных дарований в писательской «Светёлке».

Награды и звания 
 Действительный член Русского географического общества (1989)
 Лауреат премии им. С. П. Крашенникова (2000)
 Лауреат Камчатской областной государственной премии в области литературы
 Лауреат учительской премии им. П. Т. Новограбленова
 Заслуженный работник культуры Российской Федерации (1998)

Источники 

Писатели Дальнего Востока // Биобиблиографический справочник. Вып. 2 — Хабаровск: Хабар. Краевая универс. науч.б-ка, 1989. — 384 с.

https://web.archive.org/web/20160304190446/http://severdv.ru/news/show/?id=46222